Fenis ist
der mittelalterliche Name der Gemeinde Vinelz im Kanton Bern, Schweiz
 Burg Fenis, Schweiz
ein Adelsgeschlecht, das sich nach diesem Ort nannte, siehe
Cuno von Fenis, Bischof von Lausanne von ca. 1090 bis 1103/05
Burkhard von Fenis, Adliger und Bischof von Basel im 11. Jahrhundert
Rudolf von Fenis oder auch Graf Rudolf II. von Neuenburg, Minnesänger im 12. Jahrhundert